Antonino Pio — imperador romano 
Caracala — ou Marco Aurélio Antonino, imperador romano 
Antonino (filósofo) —  neoplatonista do 
Antonino de Beroia — bispo de Beroia do

Ver também 
Itinerário de Antonino — registo das estações e distâncias ao longo de várias das estradas do Império Romano

Desambiguações de prenomes